Fankhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fankhauser (* 1974), österreichischer Koch
 Alfred Fankhauser (1890–1973), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Angeline Fankhauser (* 1936), Schweizer Politikerin (SP)
 Daniel Fankhauser (* 1992), österreichischer American-Football-Spieler
 Diana Fankhauser (* 1996), Schweizer Sportlerin
 Clemens Fankhauser (* 1985), österreichischer Radrennfahrer
 Eduard Fankhauser (1904–1998), Schweizer Verleger und FKK-Pionier
 Franz Fankhauser (1883–1959), Schweizer Romanist, Lehrer und Autor
 Gertrud Lutz-Fankhauser (1911–1995), Schweizer Diplomatin
 Gottfried Fankhauser (1870–1962), Schweizer Sonntagsschulpädagoge
 Horst Fankhauser (* 1944), österreichischer Bergsteiger
 Luca Fankhauser (* 2002), Schweizer Unihockeyspieler
 Magdalena Fankhauser (* 1995), österreichische Biathletin

 Margrit Fankhauser (* 1935), Schweizer Pfarrerin und Autorin
 Merrell Fankhauser (* 1943), US-amerikanischer Rockmusiker 
 Nelly Meyer-Fankhauser (* 1939), Schweizer Unternehmerin und Netzwerkgründerin
 Peter Fankhauser (* 1960), Schweizer Manager 
 Philipp Fankhauser (* 1964), Schweizer Bluesmusiker
 Roland Fankhauser (* 1967), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Rudolf Fankhauser (1919–1995), Schweizer Veterinärmediziner
 Simon Fankhauser (* 1975), Schweizer Sänger, Musiker und Liedermacher
 Tobias Fankhauser (* 1989), Schweizer Handbiker
 Wolfgang "Dewey" Fankhauser (* 1938/1939), Österreicher aus Wals, der den Atlantik segelnd und 2019/2020 beim TWAC solo rudernd überquerte

Siehe auch:
 Fankhaus
 Fankhouser